Семён Ромодановский:
 Ромодановский, Семён Андреевич (ок. 1765 — после 1802) — русский изобретатель, конструктор подводных аппаратов.
 Ромодановский, Семён Васильевич — князь, воевода.